Волошино — многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе. Находится в Ростовской области на территории Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 38 км автодороги  Миллерово — Луганск, юго-восточнее слободы Волошино. МАПП «Волошино» входит в сферу деятельности Миллеровской таможни Южного таможенного управления ФТС РФ.

Со стороны Украины КПП «Красная Таловка» (), расположенное на территории села Красная Таловка Станично-Луганского района Луганской области.

История 
1 октября 1992 года на российско-украинской границе в районе села Волошино был открыт таможенный пост «Волошинский». Начало производится таможенное оформление товаров, проведение таможенных операций в отношении граждан.

Пункт пропуска образован после подписания в Киеве 8 февраля 1995 года соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной.

После разгоревшегося весной 2014 года конфликта на Юго-Востоке Украины и последовавших боевых действий в Луганской области пункт пропуска «Красная Таловка» работал нестабильно. Он был временно закрыт в августе 2014 и в феврале 2015 года. Соответственно прекращал работу и МАПП «Волошино». Летом 2015 активные боевые действия происходили в соседней Станице Луганской.

На сентябрь 2017 года пропуск лиц, грузов и транспортных средств через таможенный пост МАПП Волошино не осуществлялся.

Примечания

Ссылки 
 Волошино. Росграница

Пограничные КПП Российской Федерации
Миллеровский район